Zelltod steht für:

 Programmierter Zelltod, physiologisch ablaufender Tod von Zellen in einem mehrzelligen Organismus
speziell:
 Apoptose, Form des geordneten programmierten Zelltods
 Pyroptose, unter Beteiligung einer Immunantwort
 Ferroptose, unter Beteiligung von Eisenionen
 Nekrose, krankhaftes Absterben oder Tod von Zellen als Folge äußerer Einwirkung